Maibach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Maibach, Stadtteil von Butzbach im Wetteraukreis, Hessen
 Maibach (Mainhardt), Weiler im Ortsteil Bubenorbis der Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Maibach (Poppenhausen), Pfarrdorf der Gemeinde Poppenhausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Gewässer:
 Maibach, anderer Name des Wingsbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr bei Kloster Kalvarienberg, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Maibach (Axtbach), linker Zufluss des Axtbachs bei Herzebrock, Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Maibach (Haselbach), linker Zufluss des Haselbachs, zweitoberster Namensabschnitt des Schweizerbach (Rems, Lorch)-Hauptstrangs bei Mutlangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Maibach (Lauter), linker Zufluss der Lauter (Fils) bei Donzdorf, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Maibach (Weiße Elster), Zufluss der Weißen Elster
 Maibach (Wern), linker Zufluss eines Nebengrabens der Wern gegenüber der Fuchsenmühle, Gemeinde Poppenhausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Maibach ist ein Familienname:
 Günter Maibach (* 1953), deutscher Politiker
 Heinz Maibach (1933–2015), deutscher Lehrer, Archivar und Heimathistoriker
 Rolf Maibach (* 1943), Schweizer Kinderarzt, Schweizer des Jahres 2010

Siehe auch:
 Maienbach
 Maigraben
 Mailandbach, linker Zufluss des Nesselbachs (zur Bühler) nahe Markertshofen, Gemeinde Gründelhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Maybach